Meinert är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Frederik Meinert
 Magnus Meinert
 Maren Meinert
 Niklas Meinert
 Nicolai Jonathan Meinert

Efternamn